Научно-технический комплекс «Завод точной механики» () — научно-производственное объединение военно-промышленного комплекса Украины, которое специализируется на производстве и ремонте артиллерийского и стрелкового оружия советского производства и его аналогов.

Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

История 

НТК «ЗТМ» было создано в 1996 году в соответствии с приказом министерства промышленной политики Украины.

В сентябре 1996 года была создана российско-украинско-белорусская транснациональная промышленно-финансовая группа «Точность», объединившая предприятия — производители стрелкового и ракетно-артиллерийского вооружения. В состав группы вошли два украинских предприятия (НТК «ЗТМ» и НПК «Прогресс»).

В 1999 году завод был внесён в перечень предприятий военно-промышленного комплекса Украины, освобождённых от уплаты земельного налога (размер заводской территории составлял 2,03 га).

В начале 2000-х годов было освоено производство 30-мм автоматических орудий ЗТМ-1 и ЗТМ-2, а также танковых пулемётов КТ-12,7 и КТ-7,62 (которые в основном устанавливали на предназначенные на экспорт образцы бронетехники)

В 2006 году производственные мощности завода были загружены на 73 %.

По состоянию на начало 2008 года, основной продукцией НТК «ЗТМ» являлись:
 7,62-мм танковый пулемёт КТ-7,62 (аналог ПКТ)
 12,7-мм зенитный пулемёт КТ-12,7 (аналог НСВТ)
 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 (аналог 2А72)
 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-2 (аналог 2А42)
 звено патронной ленты Л-30 (аналог ленты 9-Н-623)
 металлическая патронная лента С-12,7 (аналог 6Л19)
 составная металлическая патронная лента С-7,62 (аналог 6Л7)
 цельная металлическая патронная лента С-7,62-1 (аналог ЛЕ-2Т-250)
 металлические патронные коробки КП-12,7-50 (аналог 56-ЖЛ-542М) и КП-12,7-50-1 для патронной ленты пулемёта НСВ "Утес"
 металлические патронные коробки КП-7,62-100 (аналог 56-ЖЛ-324) и КП-7,62-250 (аналог 56-ЖЛ-420) для патронной ленты пулемёта ПК
 машинка снаряжения 30-мм патронных лент МСС-30 (аналог 6Ю16)
 машинка снаряжения 12,7-мм патронных лент МСС-12 (аналог 6429)

В дальнейшем, заводом был освоен выпуск стального магазина МА-1 для 7,62-мм автомата Калашникова АКМ (аналог советского магазина 56-А-212).

После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», в 2011 году завод вошёл в состав концерна.

В декабре 2010 года при приёмке первой партии бронетранспортёров БТР-4 иракские специалисты обнаружили серьезные недостатки в 30-мм пушках ЗТМ-1, которыми были оснащены машины — при стрельбе орудия допускали осечки и задержки. 26 марта 2012 года 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 была официально принята на вооружение украинской армии, однако в мае 2012 года при проверке поставленных в Ирак бронетранспортёров БТР-4 из следующей партии иракские специалисты вновь выявили проблемы в установленных на бронетранспортёрах пушках ЗТМ-1.

В январе 2012 года губернатор Хмельницкой области Василий Ядуха сообщил в интервью, что завод точной механики несколько лет находился в депрессивном состоянии, так как практически отсутствовали государственные заказы из-за невысокого качества продукции, однако пообещал, что вскоре производственные мощности завода будут восстановлены.

В сентябре 2013 года специалисты Госфининспекции в Хмельницкой области во время государственного финансового аудита деятельности ГП НТК «Завод точной механики» обнаружили потери денежных средств на общую сумму 3,7 млн гривен.

Осенью 2013 года ГК «Укроборонпром» подписал меморандум о сотрудничестве с чешской компанией ALTA, с помощью компании было запланировано модернизировать ГП "Научно-технический комплекс «Завод точной механики» и ГП "Научно-производственный комплекс «Фотоприбор».

В 2014 году завод выпустил 19 500 ед. звеньев патронной ленты Л-30-1 и 65 автоматических 30-мм пушек ЗТМ-1 и ЗТМ-2.

4 сентября 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что за последний прошедший месяц завод выпустил 35 орудий ЗТМ-1 и ЗТМ-2, 100 комплектов комплектующих к ним и 30 тыс. звеньев лент для автоматических пушек. Сообщается, что отныне завод полностью задействовал производственные мощности и вышел на рекордные объёмы производства (поскольку никогда раньше объёмы производства заводом артиллерийских орудий не превышали 14 ед. в месяц).

14 декабря 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что в период с начала сентября до 11 декабря 2015 года завод работал с превышением плановых объёмов производства и выпустил 99 ед. 30-мм автоматических пушек, 250 тыс. звеньев патронной ленты Л-30 и 256 комплектов ЗИП.

К началу 2016 года заводом был освоен выпуск машинки снаряжения 7,62-мм патронных лент МСС-7.62 (аналог советской машинки Ракова 56-ЮЛ-482А обр. 1967 г.), электроспуска П01.15.00.000 для пулемёта ПКТ (аналог советского 6П7.С6.12), электроспуска П02.15.00.000 для пулемёта НСВТ (аналог советского 6Ч15.С6), звена 23-мм патронной ленты Л-23 для зенитной установки ЗУ-23.

За первое полугодие 2016 года завод выпустил 118 автоматических 30-мм пушек ЗТМ-1 и ЗТМ-2.

В 2018 году управление государственной аудиторской службы Украины в Хмельницкой области провело проверку деятельности завода, в результате которой было установлено, что в течение 2017 года завод отремонтировал 50 шт. ранее изготовленных орудий ЗТМ-2 (на что было израсходовано 470 тыс. гривен), однако 70 изготовленных в 2017-2018 годы пушек ЗТМ-2 были не завершены и в состоянии готовности 65% остались на складе предприятия.

Примечания 

Предприятия Хмельницкой области
Укроборонпром